Fennel est le mot anglais pour fenouil.

Fennel est aussi un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1981), coureuse cycliste allemande
, océanographe canadienne
Wallace Fennel, personnage de la série américaine Veronica Mars

Voir aussi
, corvette de la Marine royale canadienne
, mot italien pour le fenouil de type Florence

Homonymie de patronyme